Myers House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Myers House (Arkansas), ID-Nr. 96001136
 Myers House (West Virginia), ID-Nr. 80004423